Эльшад Гусейнов: Гусейнов, Эльшад Гулу-Оглы (род. 1994) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Гусейнов, Эльшад Эйнулла оглы (1968—1992) —  Национальный герой Азербайджана (1992).